Джонатан Чарльз (Джон) Тёртелтауб (; род. 8 августа 1963 года) — американский кинорежиссёр и продюсер.

Биография 
Джонатан Чарлз Тёртелтауб родился в 1963 году в Нью-Йорке в семье Сола Тёртелтауба — известного в своих кругах продюсера и сценариста телевизионных комедийных сериалов. Джон получил среднее образование, а позже окончил Уэслианский университет и школу кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии. С начала 1990-х годов работал на Walt Disney Studios, для которой снял несколько успешных в коммерческом отношении фильмов, от подростковой ленты «Три ниндзя» (1992 год) до крупнобюджетного боевика «Сокровище нации». Несколько раз планировал сменить компанию-кинопроизводителя, но, увлечённый новыми творческими идеями или заинтересованный дополнительными материальными стимулами, отказывался от такого решения. Был продюсером телевизионных сериалов «Иерихон» (с 2009 года) и «Общее право» (с 2012 года) для корпорации CBS. В ноябре 2012 года приступил к съёмкам фильма «Последний мальчишник в Вегасе», участие в котором таких звёзд, как Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Морган Фриман, делало этот проект одним из наиболее ожидаемых кинособытий 2013 года (рейтинг ожидания по Rotten Tomatoes — 98 %).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Уэслианского университета
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии